Фракональто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 349 человек (2008 г.), плотность населения составляет 22 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 15060. Телефонный код — 010.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna della Salute e della Pace), празднование в первое воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики